Claudio Nepomuceno Tirado fue un académico y político mexicano del siglo XX.
 Alfonso Ortiz Tirado (1893 — 1960) cantante tenor y patólogo mexicano.
 Sergio Tirado Ledesma, ingeniero y académico mexicano.
 Luis Tirado Ledesma, abogado y magistrado mexicano.
 Álvaro Tirado Mejía, historiador colombiano.
 Josep Pasqual Tirado, escritor español (1884-1937).
 Juan Antonio Tirado, periodista radiofónico español (1969).
 Carlos Tirado Macías, médico colombiano, (1879-1942).
 Domingo Tirado Benedí (1898-1971), educador español exiliado en México.
 Francisco Sutil Tirado, futbolista español.
 José de Jesús Tirado y Pedraza, arzobispo mexicano.
 María Antonia de Jesús Tirado (1746-1810), religiosa española, fundadora de la congregación de las Dominicas del Santísimo Sacramento.
 Fernando Tirado y Cardona (1862-1907), pintor español.
 Jorge Luis Tirado, (1905-1975), comandante peruano.